Alois Schloder, nemški hokejist, * 11. avgust 1947, Landshut, Nemčija.

Schloder je bil dolgoletni igralec domačega kluba EV Landshut v nemški ligi. Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 71/72
|
| 31
| 27
| 22
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 8
| 9
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 79/80
|
| 44
| 19
| 43
| 62
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 80/81
|
| 25
| 14
| 20
| 34
|
| 30
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 64/65
|
| 44
| 21
| 38
| 59
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 82/83
|
| 32
| 3
| 14
| 17
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 83/84
|
| 51
| 5
| 20
| 25
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 84/85
|
| 39
| 3
| 18
| 21
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 85/86
|
| 36
| 3
| 12
| 15
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 337
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 304
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti, kaznovani zaradi dopinga
Nemški športniki, kaznovani zaradi dopinga